Wilhelm Pfannkuch ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Pfannkuch (Politiker) (1841–1923), deutscher Politiker (SPD) und Gewerkschafter, MdR
 Wilhelm Pfannkuch (Musikwissenschaftler) (1926–1988), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer